Występy w europejskich pucharach azerskiego klubu piłkarskiego Qarabağ FK.

Wykaz spotkań pucharowych

1996–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Qarabağ Ağdam
Azerskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach